Chascomús (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Chascomús (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires